YOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Old Crow (Yukon) (Canada)